Bischofswiese bezeichnet:

 Bischofswiese (Naturschutzgebiet) in Sachsen-Anhalt
 Bischofswieser Ache, Fließgewässer in Bayern
 Bischofswiese (Halle), Grünfläche in Sachsen-Anhalt

Siehe auch
 Bischofswiesen